Димитровский сельский совет () — входит в состав
Ореховского района 
Запорожской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
пос. Заречное.

История 
 1932 — дата образования.

Населённые пункты совета 
 
 пос. Заречное 
 с. Жёлтенькое

Примечания